Der Südbezirk (hebräisch ) in Israel ist einer der sechs Bezirke des Landes und der flächenmäßig größte. Er ist 14.185 Quadratkilometer groß, hat 1.244.200 Einwohner und erstreckt sich über große Teile des Negevs und der Arava.

Bevölkerungsentwicklung

Gliederung 
Das Gebiet ist in die zwei Unterbezirke () Be'er Scheva und Aschkelon unterteilt. Die Siedlungen sind in Regionalverwaltungen (), Gemeindeverwaltungen () und Stadtverwaltungen () organisiert.

Siehe auch 
 Negev
 Bezirke Israels
 Liste der Städte in Israel

Weblinks

Anmerkungen 

Bezirk in Israel
Negev